Stansberry est un patronyme porté notamment par :

 Craig Stansberry (né en 1982), joueur américain de baseball :
 Domenic Stansberry (né en 1952), journaliste et un écrivain américain de roman policier.